Heubachwiesen ist der Name folgender Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:
 Heubachwiesen (BOR) in der Gemeinde Reken, Kreis Borken
 Heubachwiesen (COE-001) in der Stadt Coesfeld, Kreis Coesfeld
 Heubachwiesen (COE-029) in der Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld